Abbas I kan syfta på:

 Abbas I av Persien (1527–1629, shah av Persien från 1588, se Abbas den store
 Abbas I av Egypten (1816–1854), en kediv i Egypten 1848–1854